Eysengrein oder Eisengrein ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Eysengrein (1547–1611), deutscher Jurist und Professor an der Universität Tübingen
 Martin Eisengrein  (auch Eysengreyn, Eisengrin, Isengrin u. ä.; 1535–1578), deutscher katholischer Theologe und Polemiker
 Wilhelm Eisengrein (1543–1584), deutscher katholischer Jurist, Historiker und Kontroverstheologe